Лера́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Ортез и Тер-де-Гав и дю Сель. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64334.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 650 км к югу от Парижа, в 155 км южнее Бордо, в 60 км к западу от По.

На востоке коммуны протекает река , а на западе — река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 226 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 128 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 96 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 67,5 %). Из 96 активных жителей работали 91 человек (51 мужчина и 40 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 32 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи